Maillé ist der Name folgender Orte in Frankreich:
 Maillé (Indre-et-Loire), Gemeinde im Département Indre-et-Loire, Schauplatz des Massakers von Maillé
 Maillé (Vendée), Gemeinde im Département Vendée
 Maillé (Vienne), Gemeinde im Département Vienne
  historischer Name der Gemeinde Luynes (Indre-et-Loire)
 Grafschaft Maillé, mittelalterlichen Lehen an der Loire

Maille oder Maillé ist der Familienname folgender Personen:
 Alphonse Maille (1813–1865), französischer Botaniker
 Jean Armand de Maillé-Brézé (1619–1646), französischer Admiral
 Johanna Maria de Maillé (1331–1414) französische Heilige
 Nénène Maille, französischer Gypsy-Jazz-Gitarrist
 Urbain de Maillé (1598–1650), französischer Aristokrat, Militär, Diplomat, Marschall von Frankreich, Vizekönig von Katalonien

Siehe auch:
 Maille, französischer Senfhersteller
 Maille (Einheit), ein altes Gold- und Silbergewicht
 Paille-Maille, historisches Ballspiel
 Saint-Pierre-de-Maillé